Бра може да се отнася за:
 Бра, град в Италия
 Бра, вид стенен свещник